Pambak, comune armeno della provincia di Gegharkunik
Pambak, comune armeno della provincia di Lori
Sipan, comune armeno in precedenza chiamato Pambak
Fiume Pambak
Montagne Pambak